Comte oder Comté steht für:

 französischer Adelstitel, siehe Graf
 Comté (Käse), französische Käsesorte

 Franche-Comté, Region in Frankreich

Comte ist der Familienname folgender Personen:
 Adela Comte-Wilgocka (1875–1960), polnische Sängerin und Gesangslehrerin, siehe Adela Wilgocka
 André Comte-Sponville (* 1952), französischer Philosoph
 Auguste Comte (1798–1857), französischer Philosoph, Mitbegründer der Soziologie
 Alfred Comte (1895–1965), Schweizer Flugzeugbauer
 Charles Comte (1856–1915), französischer Romanist
 Claudia Comte (* 1983), Schweizer bildende Künstlerin
 Coralie Comte (* 1995), französische Hürdenläuferin
 Daniel Comte (1963–2022) Schweizer Fotograf und Art Director
 Jeremy Comte, kanadischer Regisseur

 Magali Comte (* 1967), Schweizer Bogenschützin
 Michel Comte (* 1954), Schweizer Fotograf
 Pierre Charles Comte (1823–1895), französischer Maler
 Raphaël Comte (* 1979), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:

 Compte
 Le Compte (Begriffsklärung)
 Comtesse (Begriffsklärung)